Bartlett Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bartlett Creek (Idaho), im Custer County
 Bartlett Creek (Lake County, Kalifornien)
 Bartlett Creek (Tuolumne County, Kalifornien)
 Bartlett Creek (Kansas), im Pottawatomie County
 Bartlett Creek (Missouri), im Howard County
 Bartlett Creek (Lewis and Clark County, Montana)
 Bartlett Creek (Powell County, Montana)
 Bartlett Creek (Nevada), im Humboldt County
 Bartlett Creek (North Carolina), im McDowell County
 Bartlett Creek (South Dakota), im Oglala Lakota County
 Bartlett Creek (Tennessee), im Cumberland County
 Bartlett Creek (Washington), im Stevens County
 Bartlett Creek (Wyoming), im Lincoln County